Robledo steht für:

 Robledo (Albacete), Gemeinde in der Provinz Albacete, Kastilien-La Mancha, Spanien
 Robledo (Medellín) (auch Comuna 7), Stadtbezirk in Medellín, Departamento de Antioquia, Kolumbien
 Robledo (Vulkan), Vulkan in Argentinien

Robledo ist der Familienname folgender Personen:

 Alonso Gómez-Robledo (* 1949), mexikanischer Jurist, Richter am Internationalen Seegerichtshof
 Antonio Jésus García Robledo (* 1984), spanischer Handballspieler, siehe Antonio García (Handballspieler)
 Antonio Robledo (1922–2014), Komponist deutscher Herkunft
 Carlos Robledo Puch (* 1952), argentinischer Serienmörder
 Carmelo Robledo (1912–1982), argentinischer Boxer
 Eduardo Robledo (1928–1970), chilenischer Fußballspieler
 Francisco Romero Robledo (1838–1906), spanischer Jurist und Politiker
 George Robledo (1926–1989), chilenischer Fußballspieler
 Hania Robledo, Szenenbildnerin und Artdirectorin
 Jelssin Robledo (* 1995), kolumbianischer Mittelstreckenläufer
 Joaquín Hermes Robledo Romero (* 1950), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Carapeguá

 Josefina Robledo Gallego (1897–1972), spanische Gitarristin
 Juan Robledo (* 1979), chilenischer Fußballspieler
 Lorenzo Robledo (1918–2006), spanischer Charakterdarsteller